Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Єлену Докич з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

2002
Acura Classic, одиночний розряд